Иван Иванович Неплюев:
 Неплюев, Иван Иванович (1693—1773) — русский адмирал, действительный тайный советник, дипломат, устроитель Оренбургского края.
 Неплюев, Иван Иванович (1800—1858) — полковник Киевского гусарского полка.